DGT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Sibulan, Dumaguete, Filippine